Бруно Джорджі ():

 Бруно Джорджі (1905—1995) — бразильський скульптор;
 Бруно Джорджі (1940—2010) — італійський футболіст і тренер.

Див. також 
 Джорджі
Сторінки зі списками однофамільців-тезок